

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Rudzica – wieś w woj.e dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Siekierczyn 
 Rudzica – część wsi Podłęże w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Rudzica – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica 
 Rudzica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Zobacz też 
 Rudzica (gmina)